Point (bod) může znamenat:

 Black Point music, české hudební vydavatelství
 Brockton Point, maják ve Vancouveru
 Czech Point, více významů, rozcestník
 Point-and-click, v grafických hrách
 Point Me at the Sky, skladba rockové skupiny Pink Floyd
 Point of Entry, album od heavy metalové kapely Judas Priest
 Point-to-multipoint, v telekomunikacích komunikace jedné stanice s několika 
 Point to Point Interface (PPI), sběrnice na základě definice RS482 pro jednoduché dvoubodové spojení
 Point-to-Point Protocol (PPP), komunikační protokol linkové vrstvy pro přímé spojení mezi dvěma síťovými uzly 
 Point Robinson Light, maják na Robinsonově mysu v americkém státě Washington
 Point Wilson, mys na Quimperově poloostrově v americkém státě Washington
 Point zéro, výchozí bod pro měření vzdáleností od Paříže
 Třída Point, třída kutrů Pobřežní stráže Spojených států amerických
 West Point, více významů
 Zabriskie Point v Death valley v Kalifornii
 Zabriskie Point (rozcestník), více významů